Le Vigen – comune francese della Nuova Aquitania
 Vigen – cantante e attore iraniano